Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, l'Alcúdia de Crespins
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, Fondó dels Frares
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, Canet d'En Berenguer
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, Corbera
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, Cullera
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, Canals
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, Gandia
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, Monserrat
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, Paterna
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, Pego
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, València

Vegeu també 
 Vicent Blasco Ibáñez